Tschachawa ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgi Tschachawa (1923–2007), sowjetisch-georgischer Architekt 
 Medea Tschachawa (1921–2009), georgische Theater- und Filmschauspielerin